Le Mur invisible peut faire référence à :

Littérature 
 Le Mur invisible (Die Wand), un roman de l'écrivaine autrichienne Marlen Haushofer publié en 1963

Cinéma 
 Le Mur invisible (Gentleman's Agreement), un film américain réalisé par Elia Kazan sorti en 1947 ;
 Le Mur invisible (Die Wand), un film autrichien réalisé par Julian Pölsler sorti en 2012 et adapté du roman de Marlen Haushofer.